Гревена (ном) — ном в Греції, розташований в периферії Західна Македонія.
 Гревена (місто) — місто в Греції, у периферії Західна Македонія, столиця однойменного ному.